Anna av Sverige kan syfta på:
Anna av Österrike (1573–1598) (1573–1598), drottninggemål 1592 till kung Sigismund, även polsk drottning, född kejserlig prinsessa av Österrike i ätten Habsburg
Anna Maria Vasa (1545–1610), prinsessa dotter till kung Gustav I, gift furstinna av Pfalz
Anna Vasa (1568–1625), prinsessa dotter till kung Johan III
Anna Maria (prinsessa 1593) (1593–1600), prinsessa dotter till kung Sigismund, även polsk prinsessa